

Azienda 
Benson & Hedges, marchio di sigarette inglesi

Persone 
Chris Hedges (1956), giornalista, scrittore ed ex corrispondente di guerra statunitense
Frederick Albert Mitchell-Hedges (1882-1959), avventuriero e scrittore inglese
Michael Hedges (1953-1997), chitarrista statunitense di chitarra acustica
Michael Hedges, tecnico del suono
Peter Hedges (1962), scrittore, sceneggiatore e regista statunitense

Sport 
Benson & Hedges Classic, torneo di tennis